

Politici
John Hill, PM del Dorchester
John Hill (1797-1861), rappresentante della Carolina del Nord
John Hill (1800-1880), rappresentante della Virginia
John Hill (1821-1884) rappresentante del New Jersey
John Boynton Philip Clayton Hill, rappresentante del Maryland
John Hill, membro del parlamento britannico
John Hill, politico texano
John Hill, politico australiano
John Hill, rappresentante della North Carolina

Sportivi
John Hill, cricketer irlandese
Jack Hill, cricketer australiano
John Hill, wrestler canadese
John Hill, giocatore di football americano
John Hill, calciatore australiano
John Tye Hill, giocatore di football americano
John Hill, rugbista australiano
John Hill, allenatore del college della West Virginia University

Artisti
John Hill, attore teatrale
John Hill, musicista statunitense
John Hill, sceneggiatore statunitense
John Hill, produttore discografico